Мартовские иды:

Мартовские иды 
 Мартовские иды — в  () в 44 году до н. э. был убит Юлий Цезарь.
 «Мартовские иды» — роман (1948) Торнтона Уайлдера.
 «Мартовские иды» — фильм (1994) Александра Покровского.
 «Мартовские иды» — фильм (2011) Джорджа Клуни.

The Ides Of March 
  — американская рок-группа, существующая с 1964 года.
 «The Ides of March» — композиция из альбома Killers британской хэви-метал группы Iron Maiden.

См. также 
 Иды